Лора Элизабет Иннес (, род. ) — американская актриса и телевизионный режиссёр, наиболее известная благодаря роли доктора Керри Уивер в сериале NBC «Скорая помощь», которая принесла ей две номинации на премию «Эмми». Иннес также добилась успеха как телевизионный режиссёр, номинируясь в 2001 году на «Эмми» за работу над телесериалом «Западное крыло». С тех пор она работала в таких телесериалах как «Доктор Хаус», «Братья и сёстры», «Анатомия страсти» и «Как избежать наказания за убийство».

Биография 

Родилась 16 августа 1957 года в Понтиаке, штат Мичиган, США, в семье Лауретт и Роберта Иннес, самая младшая из их шести детей.

С ранних лет отличалась склонностью к творчеству и мечтала об актёрской профессии. Впервые очутилась в театре благодаря собственному отцу, который привез свою семью на известный Шекспировский фестиваль в Стратфорде (Канада).

После окончания средней школы поступила в Северо-Западный Университет, Иллинойс. Была членом женского братства Alpha Chi Omega. Получила степень бакалавра в области театрального искусства.

Впервые выступила на профессиональной сцене в Чикаго — в известном театре Goodman Theatre, в котором, кроме прочих спектаклей, играла в знаменитой пьесе «Трамвай „Желание“», где её партнером в роли Митча был сам Джон Малкович.

В 1986 году играла дочь Джерри Стиллера и Энн Миры в коротком телевизионном проекте «Шоу Стиллера и Миры», однако он был отменён после пилотного выпуска. В 1994 году была приглашена в популярный сериал «Скорая помощь». Доктор Керри Уивер появилась во втором сезоне, а к третьему вошла в число главных героев. В 1997 и 1998 годах Лора номинировалась на премию «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале».

В перерыве между съемками в телесериале Иннес снялась в приключенческом фильме «Столкновение с бездной», где её партнерами стали Джин Хэкман, Теа Леони, Морган Фримен и Ванесса Редгрейв. Картина была поставлена Мими Ледер, на счету которой режиссура большого количества эизодов «Скорой помощи».

В 1987 году Лора познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом Брисбином (впоследствии он играл в «Скорой помощи» роль педиатра-анестезиолога Алекса Бэбкока). В 1990 году у них родился сын Кэл. В апреле 2002 года Иннес и её муж удочерили годовалую китайскую девочку Миа. Сейчас актриса с семьей живёт в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Актриса

Режиссёр, сценарист, продюсер

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета